Баста́рд — різновид бурштину), мутний від включень води.
 Баста́рд — потомство від схрещування організмів, значно віддалених один від одного, зокрема, результат міжвидового схрещування.
 Баста́рд — байстрюк, незаконнонароджена (позашлюбна) дитина, зокрема цей термін вживається щодо позашлюбних дітей монархів

Див. також 
 Бастардо

Література